Lake Village kan syfta på:

 Lake Village, Arkansas
 Lake Village, Indiana